Päts ist der Familienname folgender Personen:

 Konstantin Päts (1874–1956), estnischer Staatspräsident
 Riho Päts (1899–1977), estnischer Komponist

Siehe auch:
 Pets
 Pätz (Begriffsklärung)
 Paetz